Юрине́ць — українське прізвище. Відомі носії:

 Юринець Володимир Євстахович (1943) — завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ ім. І. Франка, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Юринець Володимир Олександрович (1891–1937) — філософ-марксист, публіцист, поет, літературний і мистецький критик, дійсний член АН УРСР (з 1929).
 Юринець Оксана Василівна (1978) — український науковець, політик, громадський діяч, нардеп, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», голова Ради молодих вчених Львівської політехніки.

Українські прізвища
Прізвища на -ець